Příjmení Hille nosí více významných osobností:

 Alois Hille (1812–1879) – český římskokatolický kněz
 Augustin Bartoloměj Hille (1786–1865) – český katolický duchovní
 Balthasar Hille – německý stavitel
 Maria Hille (1827–1893) – nizozemská fotografka